Pianosonate nr. 9 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 9 (Mozart)
 Pianosonate nr. 9 (Prokofjev)
 Pianosonate nr. 9 (Skrjabin)